La Saudi Super Cup 2015 si è disputata il 12 agosto 2015 al Loftus Road di Londra. La sfida ha visto contrapposte l', vincitore del Campionato saudita e l’, vincitore della King Cup.

Tabellino 

Saudi Super Cup
Competizioni sportive a Londra